Ring, The Ring — кольцо.

 «Ринг» (The Ring) — немой триллер режиссёра Альфреда Хичкока, снятый в 1927 году.
 «Звонок» (The Ring) — американский фильм ужасов 2002 года.
 «Кольцо» (The Ring) — эпизод 2009 года  американского мультсериала «Южный Парк».
 The Ring — журнал, посвящённый боксу.
 RING — болгарский спортивный телеканал, созданный в 1998 году.
 Ring — кроссплатформенный SIP/IAX2-совместимый софтфон с открытым исходным кодом.

См. также 
 Ринг